Lynette Nusbacher, geboren als Aryeh Judah Schoen Nusbacher (* 17. Dezember 1966 in New York, USA), ist eine US-amerikanische Militärhistorikerin. Sie ist Lehrerin an der Militärakademie in Sandhurst.

Nusbacher hat sich 2007 einer geschlechtsangleichenden Maßnahme unterzogen.

Werke 
 The Battle of Bannockburn 1314 (2000)
 From Koje to Kosovo: The Development of the Canadian National Command Element. In: Peter Dennis, Jeffrey Grey: The Korean War 1950–53 (2000)
 Civil Supply in the Civil War: Supply of Victuals to the New Model Army on the Naseby Campaign, 1–14 June 1645. In English Historical Review. Jg. 115, Nr. 460 (2000), S. 145–160.
 London’s Civil War 1642–46 (2002)
 War and Conflict (2002)

Einzelnachweise

Weblinks 
 
 Lynette Nusbacher Bio

Militärhistoriker
US-Amerikaner
Geboren 1966
Transgeschlechtliche Person
Frau